La communauté de communes Argonne-Meuse est une communauté de communes française située dans le département de la Meuse en région Grand Est.

Histoire 
En application du schéma départemental de coopération intercommunale, la communauté de communes est créée le  par arrêté du . Elle est issue de la fusion de la communauté de communes du Centre Argonne et de la communauté de communes de Montfaucon-Varennes-en-Argonne.

Administration

Listes des communes 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des intercommunalités de la Meuse

Liens externes 
 
 
 

Communauté de communes dans la Meuse